Perroy puede referirse a:

 Perroy, comuna del departamento de Nièvre.

 Perroy, comuna del cantón de Vaud.